Andrzej Potocki (1532–1575) – chorąży kamieniecki
 Andrzej Potocki (zm. 1610) –  kasztelan kamieniecki
 Andrzej Potocki (zm. 1692) – hetman polny koronny, kasztelan i wojewoda krakowski, wojewoda kijowski, założyciel Stanisławowa
 Andrzej Potocki (zm. 1663) – wojewoda bracławski, oboźny koronny
 Andrzej Jerzy Potocki (zm. przed 1710) – marszałek sejmiku ziemi halickiej
 Andrzej Potocki – doktor obojga praw, egzaminator prosynodalny w 1761 roku
 Andrzej Kazimierz Potocki (1861–1908) – polski polityk, namiestnik Galicji
 Andrzej Potocki (1920–1995) – polski działacz katolicki
 Andrzej Potocki (1947–2018) – polski socjolog, dominikanin 
 Andrzej Potocki (ur. 1947) – polski autor książek, dziennikarz TV
 Andrzej Potocki (ur. 1964) – polski polityk, poseł